CSEL steht für:
 Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Sammlung lateinischer Kirchenschriftsteller), eine wissenschaftliche Editionsreihe und Arbeitsstelle der Universität Salzburg.
 das von Boeing entwickelte Combat-Survivor-Evader-Locator-System der US-Streitkräfte zur Rettung von Soldaten und Zivilisten aus feindlichen Umgebungen.

CSEL